SVT peut désigner :

 les sciences de la vie et de la Terre, une discipline enseignée dans le système éducatif en France ;
 Sveriges Television, la télévision publique suédoise ;
 les fusils semi-automatiques SVT-38 et SVT-40 utilisés dans l'Armée rouge ;
 Spécialistes en valeurs du Trésor, qui animent le marché de la dette publique française.